

Titres

Cinéma 

 Divine, film français de Max Ophüls sorti en 1935 ;
 Divine, film français de Dominique Delouche sorti en 1975 ;
Divine, scénario rédigé en 1975 par Jean Genet à la demande et avec le financement de David Bowie et du producteur Christophe Stamp, il ne sera jamais tourné. 
 Divines, film français de Houda Benyamin sorti le ;
 La Divine, film chinois de 1934.

Musique

Album 
 , album de  sorti en  ;
 Divinidylle, album de Vanessa Paradis sorti en 2007.

Chansons 
 , chanson de  présente sur l'album The Best sorti le  ;
 , chanson du groupe KoRn présente sur l'album Korn sorti le  ;
 Divine, chanson de Sébastien Tellier présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de t.A.T.u. présente sur l'album  sorti le  ;
 Divine Idylle, single de Vanessa Paradis sorti en juin 2007.

Sigle 

 DIVINE², acronyme de DIffusion de Vidéo et Image vers des termiNaux hEtérogènes, système de diffusion par ondes WIFI d’informations, réceptionnées sur un terminal portable, par exemple dans les musées ;

Groupes 
 Divine, girl group américain de RnB ;
 , groupe vocal britannique de gospel.
 Pseudonyme 

 Divine (1945-1988), nom de scène de Harris Glenn Milstead ;
 Father Divine''' (1880-1965), un leader spirituel afro-américain.

Voir aussi

Notes et références 

Acronyme